Флаг городского поселения Можа́йск Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 16 января 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2859.

Законом Московской области от 27 января 2018 года № 1/2018-ОЗ, 9 февраля 2018 года все муниципальные образования Можайского муниципального района были преобразованы в Можайский городской округ.

Описание 
«Флаг городского поселения Можайск представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края красную полосу в 1/5 ширины полотнища и воспроизводящее посередине белой части красную крепость, мурованную серым цветом, из герба поселения».

Обоснование символики 
Флаг Можайска создан с учётом его герба.

Герб городского поселения Можайск разработан на основе исторического герба уездного города Можайска Московской губернии, Высочайше утверждённый  года, подлинное описание которого гласит:

Въ серебряномъ щитѣ, червленая зубчатая каменная стѣна, съ шестью круглыми таковыми же башнями, съ серебряными швами и открытыми воротами. Въ вольной части — гербъ Московскій. Щитъ украшенъ серебряною башенною короною о трехъ зубцахъ и окруженъ двумя золотыми колосьями соединенными Александровскою лентою.

Город Можайск имеет долгую интересную историю. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году, хотя существовал, судя по археологическим и другим данным значительно раньше. Люди издавна заселили этот район. Удобное географическое положение сыграло большую роль в становлении и развитии города.

Издревле Можайск был известен как крепость. Его первый кремль с деревянными стенами и башнями был построен на высоком холме, окружённом двойным кольцом водных преград. Внутреннее кольцо образовывал изгиб реки Можайки, овраг и ров, внешнее — река Мжут.

В 1389—1454 годах город являлся центром удельного княжества. Здесь даже чеканилась собственная монета.

В XVII столетии в городе был построен большой каменный кремль, по типу московского Китай-города.

Можайск тесно связан с событиями Отечественной войны 1812 года. В 12-ти километрах западнее города расположено знаменитое Бородинское поле.

В период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город вновь оказался связанным с военными действиями. В июле-октябре 1941 года строилась Можайская линия обороны. С 12 по 18 октября 1941 года под Можайском шли упорные бои с фашистскими войсками. В период оккупации в районе действовали партизанские отряды. 20 января 1942 года Можайск был освобождён войсками 5-й армии.

Флаг городского поселения отражает славное прошлое Можайска.

Город Можайск награждён в 1985 году орденом Отечественной войны I степени.

Красная полоса вдоль верхнего края полотнища символизирует принадлежность городского поселения к Московской области.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, а также красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания